Antoine Bruni d’Entrecasteaux – francuski żeglarz i podróżnik 
 Wyspy d’Entrecasteaux
 Kanał d’Entrecasteaux
 „d’Entrecasteaux” – krążownik pancernopokładowy, późniejszy ORP "Bałtyk"
 „d’Entrecasteaux” – awizo typu Bougainville